Capitan Barbablù (A Girl in Every Port) – film statunitense del 1928 diretto da Howard Hawks
Una ragazza in ogni porto (A Girl in Every Port) – film statunitense del 1952 diretto da Chester Erskine